La Maison du pendu est le titre de plusieurs œuvres :
 La Maison du pendu (ou du bourreau), film de John Ford (1928) ;
 , film de Kon Ichikawa (1979) ;
 La Maison du pendu, tableau de Paul Cézanne, peint à Auvers-sur-Oise dont le nom breton renvoie peut-être à celui d'un ancien propriétaire.

Notes et références 

Homonymie de titre